Plano ist der Name mehrerer Orte in:

in den Vereinigten Staaten:
 Plano (Alabama)
 Plano (Idaho)
 Plano (Illinois)
 Plano (Indiana)
 Plano (Iowa)
 Plano (Kalifornien)
 Plano (Kentucky)
 Plano (Missouri)
 Plano (Ohio)
 Plano (South Dakota)
 Plano (Texas)

in Kroatien
 Plano (Kroatien), Vorort von Trogir

Plano ist der Familienname folgender Personen:
 Óscar Plano (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Rogelio Ricardo Livieres Plano (1945–2015), argentinischer Priester, Bischof von Ciudad del Este

Sonstiges:
 die Bezeichnung eines Wohnhaustyps, geprägt von Roland Rainer 
 Druckbögen ohne Falz werden als plano bezeichnet.